

Geografia

Australia
 Borden (Australia)

Canada
 Borden (Saskatchewan)
 Penisola di Borden, Nunavut
 Isola di Borden, Nunavut
 Canadian Forces Base Borden (CFB Borden), Ontario

Regno Unito
 Borden (Kent), Inghilterra
 Bordon (Hampshire), Inghilterra
 Borden (West Sussex), Inghilterra

Stati uniti d'America
 Borden (California)
 Borden (Indiana)
 Borden (Texas)
 Contea di Borden, Texas
 Borden Shaft (Maryland)
 Borden Ranch AVA, regione vinicola della California

Film
 L'enigma Borden, film del 1982 di Gian Pietro Calasso

Processi
 Lizzie Borden, presunta assassina statunitense, poi assolta

Astronomia
 11225 Borden, asteroide

Aziende
 Borden (azienda), azienda statunitense produttrice di alimenti e bevande